

Toponyme 

 Vulcan, un volcan de Papouasie-Nouvelle-Guinée faisant partie de la caldeira de Rabaul ;
 Vulcan, une ville roumaine du județ de Hunedoara ;
 Vulcan, une ville roumaine du Județ de Brașov ;
 Vulcan, un bourg albertain au Canada ;
 Vulcan, une ville dans le Michigan aux États-Unis.

Produits et entreprises 
 AG Vulcan Stettin, une ancienne entreprise allemande de construction navale ;
 Avro Vulcan, un bombardier britannique de la Guerre froide ;
 Crichton-Vulcan, ancien chantier naval de Turku, Finlande ;
 M61 Vulcan, un canon multitubes américain de calibre vingt millimètres installé sur des avions de combat ;
 M163 VADS (Vulcan Air Defense System), un véhicule d'artillerie antiaérien basé sur cette arme ;
 Vulcan Ventures, une entreprise américaine ;
 Vulcan projet de lanceur américain ;
 Aston Martin Vulcan, une automobile.

Œuvre 

 Vulcan, jeu vidéo de 1986.

Voir aussi 
 
 
 Volcan